Pounding the Pavement — семнадцатый студийный альбом канадской хэви-метал группы Anvil, выпущенный 19 января 2018 года на лейбле Steamhammer.

На песню «Ego» было снято лирическое видео.

Список композиций

Участники записи 
Участники группы
  — гитара, ведущий вокал
 Крис Робертсон — бас-гитара, вокал
 Робб Райнер — ударные

Приглашённый музыкант
 Martina Lo Volt — дополнительный вокал

 Производство
 Jörg Uken — продюсер, мастеринг
 Christoph Schinzel — обложка
 Rudy De Doncker — фотографии
 Микширование и мастеринг на Soundlodge Studio, Раудерфен, Германия

Примечания 

Альбомы SPV/Steamhammer